ECO eller Eco kan syfta på:

 ECO-klassificering – ett klassificeringssystem for schacköppningar
 Goma 2 eco – ett sprängämne
 Eco Örebro – en basketklubb
 ECO-92 – en FN-konferens i Rio de Janeiro 1992
 Eco-driving – en bränslebesparande körteknik
 Eco (valuta) - är den framtida valutan för medlemmarna i ECOWAS som planeras för 2020.
ECO Economic Cooperation Organization - en samarbetsorganisation för stater i Syd-, Väst- och Centralasien.

Personer
 Umberto Eco (1932–2016), en italiensk författare

Se även 
 Eko (olika betydelser)
 Echo (olika betydelser)